Purus (Río Purús in spagnolo) – fiume dell'America meridionale
 Provincia di Purús – provincia del Perù
 Distretto di Purús – distretto della provincia di Purús